Hans Knauss (nacido el 9 de febrero de 1971 en Schladming, Austria) es un esquiador retirado que ganó 1 Medalla Olímpica (1 de plata), 2 Medallas en el Campeonato del Mundo (1 de plata y 1 de bronce) y 7 victorias en la Copa del Mundo de Esquí Alpino (con un total de 27 podiums).

Resultados

Juegos Olímpicos de Invierno 
 1994 en Lillehammer, Noruega
 Super Gigante: 20.º
 1998 en Nagano, Japón
 Super Gigante: 2.º
 Eslalon Gigante: 4.º

Campeonatos Mundiales 
 1996 en Sierra Nevada, España
 Super Gigante: 9.º
 Descenso: 16.º
 1997 en Sestriere, Italia
 Super Gigante: 4.º
 Eslalon Gigante: 7.º
 1999 en Vail, Estados Unidos
 Super Gigante: 3.º
 Descenso: 4.º
 2003 en St. Moritz, Suiza
 Eslalon Gigante: 2.º

Copa del Mundo

Clasificación general Copa del Mundo 
 1992-1993: 71.º
 1993-1994: 39.º
 1994-1995: 73.º
 1995-1996: 6.º
 1996-1997: 7.º
 1997-1998: 5.º
 1998-1999: 5.º
 1999-2000: 18.º
 2000-2001: 32.º
 2001-2002: 21.º
 2002-2003: 10.º
 2003-2004: 9.º
 2004-2005: 88.º

Clasificación por disciplinas (Top-10) 
 1993-1994:
 Super Gigante: 9.º
 1995-1996:
 Super Gigante: 2.º
 Combinada: 4.º
 Eslalon Gigante: 5.º
 1996-1997:
 Eslalon Gigante: 3.º
 Super Gigante: 8.º
 Combinada: 9.º
 1997-1998:
 Super Gigante: 2.º
 Eslalon Gigante: 5.º
 1998-1999:
 Descenso: 4.º
 Super Gigante: 5.º
 Eslalon Gigante: 7.º
 2002-2003:
 Eslalon Gigante: 3.º
 2003-2004:
 Descenso: 6.º
 Super Gigante: 6.º

Victorias en la Copa del Mundo (7)

Descenso (1)

Super Gigante (3)

Eslalon Gigante (3)

Enlaces externos 
 Perfil de Hans Knauss en la página oficial de la FIS

Esquiadores de Austria
Austríacos del siglo XX
Austríacos del siglo XXI